Roden steht für:

 roden, das Entfernen von Bäumen und Sträuchern, siehe Rodung
 Grafen von Roden, deutsches Adelsgeschlecht
 Roden Crater, erloschener Vulkan bei Flagstaff, Arizona

Orte:
 Roden (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Roden (Iserlohn), Stadtteil von Iserlohn im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Roden (Saar), Stadtteil der Kreisstadt Saarlouis, Saarland
 Nieder-Roden, Stadtteil von Rodgau im Landkreis Offenbach, Hessen
 Ober-Roden, Stadtteil von Rödermark im Landkreis Offenbach, Hessen
 Roden (Niederlande), Gemeindeteil von Noordenveld bei Groningen in der Provinz Drenthe

Personen:
 Claudia Roden (* 1936), britische Kochbuchautorin

 Evert van Roden (15./16. Jahrhundert), Bildhauer der Spätgotik in Münster (Westfalen)
 Günter von Roden (1913–1999), deutscher Historiker und Archivar 
 Holland Roden (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Karel Roden (* 1962), tschechischer Schauspieler 
 Max Roden (1881–1968), österreichisch-amerikanischer Schriftsteller
 Michael Roden (* 1961), österreichischer Mediziner
 Paul Roden (1904–?), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch: 
 Rhoden
 Rodden
 Rohden